Kiebitzei steht für 

 die Schachblume als Pflanze und Wappenfigur, siehe Schachblume (Heraldik)
 die Wappenfigur, siehe Kiebitzei (Heraldik)